Фло́тская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Флотская улица — улица в Кронштадте.
 Флотская улица — улица в Москве.
 Флотская улица — улица в Ярославле.
 Флотская улица — прежнее (до 1958 года) название улицы Никонова в Тольятти.